Weg steht für:
 Weg, Verbindung zwischen zwei geographischen Punkten / Positionen
 Richtung, Position oder das Wirkungs- oder Bewegungsziel eines Ortes oder Objektes
 Route, genau beschriebene Abfolge von Wegen, die zwei Punkte verbindet
 Trajektorie (Physik), Ortsraumkurve, entlang der sich ein punktförmiger Körper bewegt. Im erweiterten Sinn Kurve im Phasenraum
 Weg (Mathematik), stetige Abbildung eines reellen Intervalls in einen topologischen Raum
 Weg (Graphentheorie), Liste von aufeinander folgenden Knoten, die jeweils durch eine Kante verbunden sind, und damit verwandt:
 Weg (Relationen), endliche Sequenz von Elementen, die alle eine vorgegebene Relation erfüllen, siehe Vorgänger und Nachfolger, Transitive Hülle (Relation), und Ableitung (Informatik)
 Weg (Physik), Verlauf eines Ortes bei fortschreitender Zeit infolge einer Bewegung
 Wegelement, totales Differential des Ortsvektors; siehe Kurvenintegral#Wegelement und Längenelement
 Wegstrecke, Länge eines zurückgelegten Weges

Weg bezeichnet folgende geographischen Objekte:
 Weg (Bad Aibling), Ortsteil der Stadt Bad Aibling, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Weg (Bad Griesbach im Rottal), Ortsteil der Stadt Bad Griesbach im Rottal, Landkreis Passau, Bayern
 Weg (Bernhardswald), Ortsteil der Gemeinde Bernhardswald, Landkreis Regensburg, Bayern
 Weg (Dorfen), Ortsteil der Stadt Dorfen, Landkreis Erding, Bayern
 Weg (Eggenfelden), Ortsteil der Stadt Eggenfelden, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Weg (Ering), Ortsteil der Gemeinde Ering, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Weg (Haiming), Ortsteil der Gemeinde Haiming, Landkreis Altötting, Bayern
 Weg (Lengdorf), Ortsteil der Gemeinde Lengdorf, Landkreis Erding, Bayern
 Weg (Lengenwang), Ortsteil der Gemeinde Lengenwang, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Weg (Neukirchen vorm Wald), Ortsteil der Gemeinde Neukirchen vorm Wald, Landkreis Passau, Bayern
 Weg (Rotthalmünster), Ortsteil des Marktes Rotthalmünster, Landkreis Passau, Bayern
 Weg (Tacherting), Ortsteil der Gemeinde Tacherting, Landkreis Traunstein, Bayern
 Weg (Taufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Taufkirchen, Landkreis Erding, Bayern
 Weg (Todtmoos), Ortsteil der Gemeinde Todtmoos, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Weg (Vilshofen), Ortsteil der Stadt Vilshofen an der Donau, Landkreis Passau, Bayern
 Weg (Wurmsham), Ortsteil der Gemeinde Wurmsham, Landkreis Landshut, Bayern

 Weg (Gemeinde Neustadtl), Ort in Neustadtl an der Donau, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Weg (Gemeinde Oberndorf), Ortschaft in Oberndorf an der Melk, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 Weg (Gemeinde Freinberg), Ort bei Freinberg, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Weg (Gemeinde Gschwandt), Ortschaft in Gschwandt, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Weg (Gemeinde Handenberg), Ortschaft in Handenberg, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Weg (Gemeinde Waizenkirchen), Ortschaft in Waizenkirchen, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich

weg steht für:
 Wergaia (ISO-639-3-Code), Varietät von Wemba Wemba; wohl ausgestorbene australische Sprache in der Region Wimmera, Victoria (Australien)

WEG steht für:
 WEG Equipamentos Elétricos, brasilianisches Unternehmen
 Wegscheid, Kfz-Kennzeichen Landkreis Wegscheid, Deutschland (auslaufend)
 West End Games, Spielehersteller
 Wirtschaftsverband Erdöl- und Erdgasgewinnung
 Wohnungseigentumsgesetz (Deutschland)
 Wohnungseigentumsgesetz 2002 (Österreich)
 Wohnungseigentümergemeinschaft
 Wolfgang-Ernst-Gymnasium, Büdingen
 Wolfram-von-Eschenbach-Gymnasium, Schwabach
 World e-Sports Games
 Württembergische Eisenbahn-Gesellschaft

Siehe auch:

 Der Weg
 Weeg
 Wege

Abkürzung